Пасиенки ( ) — многоцелевой стадион в районе Нове-Место в Братиславе вместительностью 13 401 человек.

Параметры 
 Вместимость: 11.591
 Крытые трибуны: 2000
 Места VIP: 112
 Места для прессы: 126
 Мощность освещения: 1200 лк
 Адрес: Junácka 10, 832 84 Братислава

Использование

Футбол 
В настоящее время на стадионе играют домашние матчи клубы ФК «Петржалка» и «Слован» Братислава, пока его собственный стадион Тегельне поле проходит капитальную реконструкцию. Также продолжительное время Пасиенки служил домашней ареной для ФК «Интер» Братислава, который с лета 2009 после банкротства переехал на стадион в Сенице, где делит его с местным ФК «Сеница».

В отборочном турнире к Чемпионату мира 2010 года словацкая сборная сыграла на Пасиенках два квалификационных матча, но из-за плохой организации команда переехала на Тегельне поле.

Здесь проводила домашние матчи молодёжная сборная (до 21) в 2000 году.

Лёгкая атлетика 
Вокруг стадиона проложен беговой трек. В 2001 году Интер планировал построить новый стадион, у которого бы не было легкоатлетического трека.

В настоящее время трек непригоден для проведения соревнований. Британская комиссия в 2007 году отказалась работать на нём, в связи с пузырями на первых трёх дорожках.

Культура 
На стадионе регулярно проходят концерты (например Metallica, Карлос Сантана, Depeche Mode, Kiss).

Ссылки 
 Стадион на interbratislava.sk 
 Месторасположение стадиона на supernavigator.sk

Примечания 

Стадионы Словакии